Богун — українське прізвище.

 Богун В'ячеслав Васильович (*1949) — український правник, політик і футбольний функціонер.
 Богун Гаврило Григорович (1901—1981) — український радянський краєзнавець, фольклорист.
 Дам'ян Богун (1910—2008) — український церковний діяч, священик УГКЦ, василіянин, педагог, історик, архівіст, журналіст, в'язень ГУЛАГу.
 Богун Дмитро Георгійович (*1978) — український топ-менеджер в галузі інформаційних технологій.
 Іван Богун (1618—1664) — український військовий і державний діяч, козацький полководець, полковник подільський, згодом — кальницький (вінницький) і паволоцький; один із соратників Богдана Хмельницького в період Хмельниччини.
 Богун Іван Оникійович (1902—1974) — український військовий Армії УНР.
 Богун Оникій Тимофійович (1879—1937) — український військовий, громадсько-політичний діяч, адміністративний старшина Армії УНР.
 Богун Юрій Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Див. також 
 Снігоболотохід «Богун»

Українські прізвища